Il singolare  del Cachantún Cup 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Paul Capdeville era il detentore del titolo ma ha perso al secondo turno contro Marco Trungelliti.

Facundo Bagnis ha battuto in finale Thiemo de Bakker 7–6(7–2), 7–6(7–3).

Teste di serie

 Martín Alund (quarti di finale)
 Thiemo de Bakker (finale)
 Rogério Dutra da Silva (secondo turno)
 Federico Delbonis (quarti di finale)

  Antonio Veić (semifinale)
  João Souza (primo turno)
  Paul Capdeville (secondo turno)
  Diego Schwartzman (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Cachantún Cup 2013
ATP Challenger Tour 2013